Michel Bouvard kan syfta på:

* Michel Bouvard (född 1955), fransk politiker
 Michel Bouvard (född 1958), fransk organist
 Michel Bouvard de Fourqueux (1719–1789), fransk statsman